Josip Papa stariji (1810. – 1892.), hrvatski graditelj orgulja. te graditelj i popravljač orgulja koji je djelovao u Varaždinu u koji je došao iz Slovenije 1866. godine zajedno sa sinom Josipom. Izgradio je orgulje u isusovačkoj crkvi u Varaždinu, franjevačkom samostanu u Varaždinu, Nedelišću i drugdje.

Izvori 

Slovenski graditelji orgulja
Životopisi, Varaždin
Hrvatski proizvođači glazbala i glazbene opreme